Шиманы  — топоним:

Белоруссия 
 Шиманы — деревня, Княгининский сельсовет, Мядельский район, Минская область.
 Шиманы — деревня, Езерский сельсовет, Чериковский район, Могилёвская область.
 Шиманы  — упразднённый населённый пункт, деревня, Язненский сельсовет, Миорский район, Витебская область.

Польша 
  — деревня, гмина Добра, Турекский повят, Великопольское воеводство.
  — деревня, гмина Граево, Граевский повят, Подляское воеводство.
  — деревня, гмина Вонсош, Граевский повят, Подляское воеводство.
  — деревня, гмина Козлово, Нидзицкий повят, Варминьско-Мазурское воеводство.
  — деревня, гмина Щитно, Нидзицкий повят, Варминьско-Мазурское воеводство.